Notonemouridae är en familj av bäcksländor. Notonemouridae ingår i överfamiljen Nemouroidea, ordningen bäcksländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Notonemouridae 115 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor
Notonemouridae